Il singolare del torneo di tennis Saragozza Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Jonas Svensson 3-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 'Karel Nováček (campione)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Anders Järryd (semifinali)
 Jonas Svensson (finale)

 Stéphane Simian (secondo turno)
 Bart Wuyts (secondo turno)
 Francisco Roig (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Saragozza 1993
ATP Tour 1993